Ogris peut désigner :
 Andreas Ogris (1964-), footballeur autrichien ;
 Ernst Ogris (1967-2017), footballeur autrichien, son frère.